Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier III, se dispute à Barcelone du 22 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Espagne
Compétition de tennis à Barcelone
Sport en Espagne en 1991
Tennis en avril 1991